Reprezentacja Malezji w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Malezji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Malaysian Rugby Union, członek Asia Rugby i World Rugby.

Turnieje

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich

Udział w igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej

Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów 

Reprezentacje Malezji w rugby union